Серо Гаљо има више значења:

 Серо Гаљо, Пуерто ла Осамента (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Гаљо (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику